Kaporniagarartiva bezeichnet:
 Kaporniagarartiva (Fluss, Imiilaajik), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kaporniagarartiva (Fluss, Ulummut Kangersaajiva), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland